Doctor universalis ist ein Beiname, der aufgrund universeller Bildung oder Autorität in der theologischen Literatur mehreren Autoren konventionell beigelegt wurde, namentlich

 Alanus ab Insulis (um 1120–1202), französischer Scholastiker, Dichter und Zisterziensermönch
 Albertus Magnus (um 1200–1280), deutscher Aristoteliker
 Thomas von Aquin (um 1225–1274), italienischer Dominikaner, Philosoph und Theologe